Веракрусито има више значења:

 Веракрусито (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Веракрусито (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику